Соревнование по прыжкам в воду на однометровом трамплине среди женщин прошли 3-4 июля 2015 года. В соревновании приняли участие 27 спортсменок.

Расписание соревнования

Формат соревнования 
В квалификационном раунде принимают участие 27 спортсменок. Двое лучших на прямую попадают в финал. В полуфинальном раунде принимает участие 10 спортсменок, занявшие в квалификационном раунде места с 3 по 12. Шесть лучших из них попадают в финал.

Квалификация 

* Чжэн Цюйлинь не смотря, на занятое 6 место не прошла в полуфинал, так как за медали могут бороться не более двух представителей от одной страны.

Полуфинал

Финал 

Прыжки в воду на летней Универсиаде 2015